Krasnogorsk ist der Name:
 einer Stadt in der Oblast Moskau (Russland), siehe Krasnogorsk
 eines Dorfes (ehemalige Stadt) in der Oblast Sachalin (Russland), siehe Krasnogorsk (Sachalin)
 eines Dorfes (ehemalige Siedlung städtischen Typs) in Usbekistan, siehe Krasnogorsk (Usbekistan)

 einer sowjetischen Filmkamera, siehe Krasnogorsk (Filmkamera)

Siehe auch:
 Krasnogorski
 Krasnogorskoje